Olympus Corporation, un fabricant japonais d'appareils photographiques
 Olympus Mons (groupe), un groupe de metal progressif français
 Olympus Mons, un volcan martien
 Olympus-1, un satellite de télécommunications
 Olympus, une série de moteurs de Rolls-Royce d'où fut dérivé le moteur du Concorde, le Olympus 593 réalisé avec la SNECMA

Voir aussi  
 L'Olympus Guard Station, une station de rangers dans le comté de Jefferson, dans l'État de Washington, aux États-Unis.
 Marmota olympus, une espèce de marmotte
 The Battle of Olympus, un jeu vidéo